Mały Mur – skała w grupie skał na Wzgórzu 502 (Grodzisku) w Jerzmanowicach
 Mały Mur – skała w grupie Skał Rzędkowickich
 Mały Mur (Niski Mur) – skały w Zimnym Dole
 Mały Mur – skała w grupie Skał Cisownik w Ryczowie